Salning kan syfta på

 Salning (fartyg) - konstruktionen som sammanfogar undermast och märsstång- eller bramstång på ett segelfartyg.
 Salning (snickeri) - list som används för att täcka eventuellt utrymme som kan finnas mellan vägg och fönster.